Ibach-Haus ist die Bezeichnung folgender Gebäude:

 Ibach-Haus (Düsseldorf)
 Ibach-Haus (Schwelm)
 Ibach-Haus (Berlin), erbaut um 1910 durch den Berliner Architekten Rudolf Zahn für die Fa. Rud. Ibach Sohn (Schwelm)